O Chui é a penalidade do judô, atribuída quando se comete uma infracção um pouco mais grave que o Shido, ou quando é atribuído um segundo Shido. Ao atribuir-se um Chui a um combatente, o oponente é pontuado com um Yuko.

Pontuações do judô